Пене́й () — многозначный термин:

 Пеней — в древнегреческой мифологии, речной бог, отец нимфы Дафны.
 Пеней — спутник астероида (41) Дафна.
 Древнее название реки Пиньос в Фессалии.